Aylmer est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Aylmer fait maintenant partie de la ville de Gatineau. C'était une municipalité canadienne de la province de Québec.
 Aylmer est une ville du comté d'Elgin dans la province canadienne de l'Ontario.
 Le pont Aylmer à Sherbrooke au Québec.
 Le Lac Aylmer, lac situé dans la MRC des Appalaches, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec, Canada;
 Le Lac Aylmer aux Territoires-du-Nord-Ouest.

Patronyme 

 Felix Aylmer (1889-1979), acteur britannique de théâtre, cinéma et télévision ;
 Fenton John Aylmer (1862-1935), 13e baronnet et militaire britannique ;
 John Aylmer (1521-1594), évêque de Londres ;
 John Aylmer, constitutionaliste anglais ;
 John Aylmer, poète en grec et latin ;
 Matthew Aylmer (v. 1650-1720),  baron Aylmer, amiral de la Royal Navy ;
 Matthew Whitworth-Aylmer (1775-1850)  Aylmer, officier et administrateur colonial britannique.

Patronyme anglais